Батерфилд има више значења:
 Батерфилд (Тексас)
 Батерфилд (Минесота)
 Батерфилд (Мисури)